Па́трик Джей Хёрли (; , Уэст-Бранч, Айова — , Санта-Фе, Нью-Мексико) — американский военный деятель, политик и дипломат от Республиканской партии США. 51-й военный министр США с 1929 по 1933 год.

Биография и политическая карьера 
Родился 8 января 1883 года в Уэст-Бранче (Индейская территория).

1908—1941 
Хёрли начинал с адвокатской практики в штате Оклахома в 1908 году. Проходил службу в звании полковника американских экспедиционных сил во время Первой мировой войны. После войны учился в Университете Джорджа Вашингтона, где он вступил в братство Сигма Чи. Был активным членом от Республиканской партии, назначен помощником военного министра президента Герберта Гувера в 1929 году. Назначен военным министром после смерти Джеймса Уильима Гуда и работал в кабинете президента Гувера до 1933 года.

Вторая мировая война 
Хёрли получил звание бригадного генерала в 1941 году, когда Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну, генерал Джордж К. Маршалл направил его на Дальний Восток в качестве личного представителя, чтобы изучить возможность освобождения американских войсками, которые были осаждены на острове Батан. 

После завершения этой миссии, он приступил к серии заданий в качестве личного представителя президента Франклина Д. Рузвельта. Он служил в качестве министра Новой Зеландии в 1942 году, а затем вылетел в СССР, став первым иностранцем получившим разрешения на посещение Восточного фронта. В течение следующих двух лет он посетил Ближний Восток, Китай, Иран и Афганистан от имени президента. В ходе своих обязанностей он встретился с рядом местных политических лидеров, в том числе номинальным главой сионистского движения в Палестине Давидом Бен-Гурион.

Китай 

Хёрли прибыл в Китай в августе 1944 года, в качестве личного посланника президента Рузвельта к Чан Кайши. Его письменные директивы от Президента распределились следующим образом:

Вы назначаетесь в качестве моего личного представителя к генералиссимуса Чан Кайши, подотчётных непосредственно ко мне. Ваша основная задача заключается в содействии эффективных и гармоничных отношений между генералиссимусом и Генералом Иосифом Стиуэлл осуществлять содействие генерала Стиуэлла о команде над китайской армии под его руководством. У вас могут быть предъявлены обвинения в дополнительных миссиях.

Военная операция в Китае против японцев осложнялась отсутствием сотрудничества, граничащим с личной враждой, между Стиуэлл и Кайши, что серьёзно затрудняло положение. Устойчивый антикоммунистический Хёрли повернулся в сторону Кайши и поддержал обмен Стиуэлла на генерала Альберт Ведемайер.

На протяжении своего пребывания в Китае, Хёрли считал, что его усилия были подорваны Государственным департамента, в основном Джоном Стюарт Сёрвайс и Джон Патон Дэвис в Китае, так Джон Картер Винсент в Вашингтоне, который по мнению Хёрли, чрезмерно симпатизировал коммунистическим силам во главе с Мао Цзэдуном.

В начале ноября 1944 года, после отставки посла Кларенса Гаусса, Хёрли предложили стать послом в Китае, но он сначала отказался. Получил телеграмму от Президента 17 ноября, призывая взять работу из-за критическог характера ситуации, он неохотно согласился.

Отношениях Херли с Государственным департаментом не улучшилось. Кроме того, президент Рузвельт в феврале 1945 на Ялтинской конференции с Уинстоном Черчиллем и Сталиным в результате секретного соглашения, в котором, среди прочего после победы, Советский Союз забирал территории, которые царская Россия потеряла в Русско-японской войны в начале XX века. Хёрли посчитал, что это начало конца, не-коммунистического Китая.

С надеждой, на то, что после смерти президента Рузвельта, президент Гарри Трумэн признает, что в Ялте произошла ошибка и ситуация будет исправлена, но его усилия в этом направлении были напрасны. 26 ноября 1945 года, он представил резкое заявление об отставке.

я просил помощи в карьере мужчины, которые выступали против американской политики в китайском театре. Эти профессиональные дипломаты были возвращены в Вашингтон и помещены в китайском и Дальневосточном отделении Госдепартамента, как мои руководители. Некоторые из этих же мужчин карьеру которого я освободи были назначены в качестве руководителей, как Верховный главнокомандующий в Азии. В такой позиции большинство из них по-прежнему на стороне вооружённых коммунистических партий и время от времени с империалистической блока выступят против американской политики

Гражданская война в Китае

После Китая 
Хёрли был трижды (1946,1948,1952) кандидатом на место в Сенате США от штата Нью-Мексико от республиканской партии, но без успешно.

Харли начал работу в United Western Minerals Corporation of Santa Fe, Нью-Мексико. Которая принимает участие в спешке, чтобы начать добычу урана в регионе Амброзии Озера Нью-Мексико в 1950-х годов.

Умер 30 июля 1963 года в Санта-Фе (штат Нью-Мексико.

Литература 
 Рассел Д.Бухайт, Patrick J. Hurley and American Foreign Policy, Ithaca, NY: Cornell University Press (1973).
 Дон Лохбэк, Patrick J. Hurley, Chicago: Henry Regnery Company (1956).
 Марли Миллер, «Разговор начистоту: устные биографии Гарри С. Трумэн», , NY; Berkley Publishing Company (1974).

Примечания

Ссылки 

Кабинет Герберта Гувера
Военные министры США
Дипломаты США
Юристы США
Члены Республиканской партии США
Выпускники Бейкон-колледжа
Выпускники Университета Джорджа Вашингтона